Ok55 – nazwa serii parowozów. Maszyny będące w tej serii to:
 Ok55-1 i Ok55-2
 Ok55-3